Heywood peut désigner :

Lieux 
 Heywood, ville anglaise du grand Manchester ;
 Heywood, village anglais du comté de Norfolk ;
 Heywood, ville australienne, de l'état du Victoria ;
 Heywood Island, île de l'Antarctique.

Patronyme 
 Anne Heywood (1931-), actrice anglaise ;
 Eddie Heywood Jr (1915-1989), pianiste de jazz américain ;
 Ezra Heywood (1829-1893), anarchiste américain ;
 Jean Heywood (1921-2019), actrice anglaise ;
 
 John Heywood (1497-1580), écrivain anglais ;
 John Heywood (1771–1855), industriel britannique ;
 John Heywood Hawkins (1802–1877), homme politique anglais ;
  (1803–1877), banquier anglais ;
  (), photographe américain ;
  (), photographe américain ;
 John Heywood Reynolds (1905–1981), historien anglais ;
 John S. Heywood (né en 1957), économiste américain.
 Neil Heywood (1970-2012), homme d'affaires britannique ;
 Oliver Heywood (1825-1892), banquier et philanthrope anglais ;
 Peter Heywood (1772-1831), officier de la marine britannique ;
 Vernon Heywood (1927-2022), biologiste britannique ;
 Thomas Heywood (1570-1641), dramaturge anglais.

Prénom 
 Heywood Gould (1942-), réalisateur et scénariste américain ;
 Heywood Kling (1925-1988), scénariste américain.

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme